Le Mahindra International 1997 est l'édition 1997 du Mahindra Classic qui se déroule à Bombay du 1er au . Le tableau est constitué de 32 joueurs dont 8 têtes de série et une wild-card Arjan Singh. 

Peter Nicol remporte le titre face à Jansher Khan.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes 

Compétition de squash à Bombay
Squash en 1997
Sport en Inde en 1997
Sport en décembre 1997